14T ist die Abkürzung für:

 eine von der Straßenbahn Prag eingesetzte Bahn
 Bodenausrüstung für Trägerraketen nach dem GRAU-Index

14T